Ножичко () — населенный пункт (деревня) в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Ножичко проживало 1117 человек.

Известные уроженцы 
 Жарко Шарич — сербский журналист и писатель.

Население

Национальный состав 
1961 год:
 Сербы — 1355
 Хорваты — 1
 Югославы — 0
 Мусульмане — 0
 Другие — 10
 Черногорцы — 1
 Македонцы — 2
1971 год:
 Сербы — 1242
 Хорваты — 2
 Югославы — 0
 Мусульмане — 0
 Другие — 11
 Черногорцы — 1
 Словенцы — 1
1981 год:
 Сербы — 1156
 Хорваты — 2
 Югославы — 55
 Мусульмане — 1
 Другие — 7
 Черногорцы — 1
1991 год:
 Сербы — 1074
 Хорваты — 2
 Югославы — 30
 Мусульмане — 1
 Другие — 10

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской